

Localidades

Dolac (Bela Palanka)
Dolac (Kraljevo)
Dolac (selo)

Desambiguação